Achthoven (Leiderdorp), een buurtschap in de gemeente Leiderdorp (Zuid-Holland)
Achthoven (Montfoort), een buurtschap in de gemeente Montfoort (Utrecht)
Achthoven (Vijfheerenlanden), een buurtschap in de gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht)
De Polder Achthoven bij Leiderdorp.